Rashtrapati Bhavan – oficjalna siedziba prezydenta Indii, do 1950 pałac wicekróla
 Pałac wicekróla – brytyjsko-indyjski film fabularny z 2017